Wakanohana („junge Blume“) war der Ringname mehrerer Sumōringer:
Wakanohana Kanji I., 45. Yokozuna (1928–2010)
Wakanohana Kanji II., 56. Yokozuna (* 1953)
Wakanohana Masaru, 66. Yokozuna (* 1971)